Небитдаг — туркменский нефтегазовый проект, реализуемый в Балканской области по условиям соглашения о разделе продукции. Соглашение о разделе продукции, подписанное в 1995 году между правительством Туркмении и Burren Energy сроком на 27 лет.

В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа в Балканской области. Район разработки включает в себя месторождения Бурун, Кызылкум, Кумдаг, Небитдаг и Каратепе. Разведанные запасы блока составляют 100 млн тонн нефти и 100 млрд  м³ газа.

Оператор проекта Небитдага является итальянская нефтяная компания Eni. До ноября 2007 года оператором месторождения была британская нефтяная компания Burren Energy. Площадь контрактной территории 1050 кв.км. Добыча нефти 2008 году составила 1,2 млн тонн.

Ссылки 
 Eni намерен экспортировать газ из Туркменистана
 Eni намерена купить нефтяную компанию Burren Energy

Нефтегазовые проекты Туркменистана
Балканабад